Hochdorf néven a következő cikkek találhatók:
Németország
Hochdorf (Biberachi járás), település Németországban, Baden-Württembergben, a Biberachi járásban
Hochdorf (Esslingeni járás), település Németországban, Baden-Württembergben, az Esslingeni járásban
Hochdorf-Assenheim, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Hochdorf-Freiburg, Freiburg im Breisgau városrésze. A várostól É-NY-ra található közigazgatási terület, amely túlnyomó részt ipari park, kisebb része lakóövezet.
Svájc
Hochdorf (Svájc), település Svájcban, Luzern kantonban